Дзе́но () — итальянский вариант имени Зенон, а также фамилия:

 Дзено, Ана Мария (1922—2011) — аргентинский врач, гинеколог, сексолог.
 Дзено, Апостоло (1668—1750) — итальянский поэт и либреттист.
 Дзено, Карло (1334—1418) — венецианский полководец и адмирал.
 Дзено, Катерино (1440-е — 1490-е) — венецианский путешественник и дипломат.
 Дзено, Николо (ум 1395) — венецианский мореплаватель.
 Дзено, Реньеро (?—1268) — венецианский дож.

Имя 
 Коло, Дзено (1920—1993) — итальянский горнолыжник.

См. также 
 Сан-Дзено
 «Николо Дзено» — эскадренный миноносец типа «Навигатори».
 Дзеноне